Термин «перегрев» может означать:
 Перегре́в — нагрев механизма или иного устройства до температуры, вредящей или препятствующей его нормальной работе. Значительный перегрев приводит к быстрому разрушению и авариям.
 Перегрев в гидрометеорологии  — нагрев воздуха или почвы выше температуры климатической нормы в результате повышенной инсоляции под блокирующим антициклоном или адвекции тепла.
 Перегрев кристалла — нагрев кристалла выше температуры его перехода в другую кристаллическую модификацию.
 Перегрев жидкости — нагрев жидкости выше температуры кипения.
 Перегрев пара — нагрев пара выше температуры его насыщения.
 Перегрев (гипертермия) — чрезмерное повышения температуры тела человека или животного из-за внешних факторов.
 Перегрев — явление в экономике.

См. также 
 Перегрев — группа, входившая в Балтийский Клан.